

Letteratura
Nei luoghi oscuri (Dark Places) – romanzo del 2009 di Gillian Flynn

Cinema
La scala della follia (Dark Places) – film del 1973 diretto da Don Sharp
Dark Places – film del 2005 diretto da Guy Crawford
Dark Places - Nei luoghi oscuri (Dark Places) – film del 2015 diretto da Gilles Paquet-Brenner tratto dal romanzo di Flynn